Verhalten steht für:

 Verhalten (Biologie), alle Aktivitäten und körperlichen Reaktionen eines Menschen oder Tieres, die sich beobachten oder messen lassen
 Verhalten (Psychologie), Erleben und Verhalten als Gegenstand der Psychologie
 Systemverhalten, „Verhalten“ eines Systems in der Systemtheorie
 Verhalten (UML), Sammelbegriff der Unified Modeling Language

Siehe auch:
 Verhaltensweise (Begriffsklärung)
 Sozialverhalten (Verhaltensweisen von Menschen und Tieren)